Extreem grote telescoop (Extremely Large Telescope);
Eerste luitenant, een rang bij de Nederlandse krijgsmacht;
Emergency Locator Transmitter, een noodbaken voor vliegtuigen;
Every Little Thing (duo), een Japans duo dat popmuziek ten gehore brengt